John Hutchinson (1884-1972) – botanico britannico
 John Hutchinson (XVII secolo) – regicida di Carlo I d'Inghilterra
 John Hutchinson (1969-) – rugbista a 15 canadese
 John Hutchinson (1979-) – calciatore maltese-australiano
 John Hutchinson (1811-1861) – medico britannico